Briesenitz steht für deutsche Ortsnamen von
 Brzeżno, Polen
 Brzeźnica (Niederschlesien) 
 Jenaprießnitz, Ortsteil von Jena in Thüringen

Siehe auch:
 Briesnitz
 Briesenitzberg